Phong Thổ (huyện), een huyện in de provincie Lai Châu.
 Phong Thổ (thị trấn), een thị trấn in bovengenoemde huyện.